Улица Ре́риха — улица в Калининском районе Санкт-Петербурга. Проходит от улицы Обручевых до Гжатской улицы.

История 

С самого начала это был безымянный проезд. 29 декабря 2017 года ему официально было присвоено название улица Рериха. Данное название было дано по находящемуся в Калининском районе Художественному училищу имени Н. К. Рериха, а также продолжило традицию наименования улиц Гражданки в честь деятелей науки и культуры.

География 

Улица проходит с запада на восток от улицы Обручевых до Гжатской улицы, однако юридически этот участок улицы между улицей Гидротехников и проспектом Науки в состав Гжатской улицы не входит, хотя в тех местах дома жилого комплекса «Орбита» имеют адреса по Гжатской улице, 22. Длина 530 м.

Источники 

 На карте Петербурга появились улицы Баранова, Рериха и Нартовская

Примечания